Чемпионат мира по фехтованию 1961 года проходил с 17 по 29 июля в Турине (Италия). В нём приняли участие 316 спортсменов из 24 стран. Среди мужчин соревнования проходили в личном и командном зачёте по фехтованию на саблях, рапирах и шпагах, среди женщин — только первенство на рапирах в личном и командном зачёте.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионатов мира по фехтованию
 Fencing World Championships

1961
Международные спортивные соревнования в Турине
Июль 1961 года
Чемпионаты мира в Италии
Международные соревнования по фехтованию в Италии